PTI steht für:
 Pädagogisch-Theologisches Institut, siehe Religionspädagogisches Institut
 Pakistan Tehreek-e-Insaf, politische Partei in Pakistan
 Palomar Testbed Interferometer
 Paper Testing Instruments, Laborausrüstung für Papiertechnik
 Parque Tecnológico Itaipu, bi-nationaler Technologiepark der Länder Brasilien und Paraguay
 Press Trust of India, indische Nachrichtenagentur
 PrivatAir (ICAO-Code), Schweizer Fluggesellschaft
 Flughafen Port Douglas (IATA-Code), Flughafen von Port Douglas (Queensland), Queensland, Australien
 Proof Tracking Index, Vergleichswert der Kriechstromfestigkeit von elektrischen Isolatoren (DIN IEC 112), siehe Kriechstromfestigkeit
 Physikalisch-Technisches Institut der Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg, heute Joffe-Institut
 Physikalisch-Technisches Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR (1982–1992) in Jena
 Page Table Isolation, siehe auch KPTI

pti steht für:
 Pintiini (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australischen Sprachen

Abkürzung